Prince Charles steht für:

 Charles III. (* 1948), König des Vereinigten Königreiches, bis zu seiner Thronbesteigung 2022 als Prince Charles bekannt
 Prince Charles Island, Insel in Nunavut, Kanada
 Prince Charles Mountains, Bergkette im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie; 1720–1788)